Gastón Rodríguez puede referirse a:

 Gastón Rodríguez Arostegui (1964-), músico uruguayo.
 Gastón Rodríguez Limo (1966-), político peruano.
 Gastón Rodríguez Maeso (1992-), futbolista uruguayo.
 Gastón Rodríguez Olivera (1994-), futbolista uruguayo.